szach (szachy) – termin szachowy
 szach (władca) – tytuł władcy imperium perskiego – Iranu
 szach (diament) – diament o masie 88,7 kr

Szach – nazwisko
 Jakub Szach
 Ahmad Shah

ru:Шах